Rivière Boivin kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Boivin (vattendrag i Kanada, lat 48,54, long -70,46), Québec, 
 Rivière Boivin (vattendrag i Kanada, lat 49,27, long -79,33), Québec, 
 Rivière Boivin (vattendrag i Kanada, lat 51,87, long -70,51), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar